Unthinkable steht für:
 Operation Unthinkable, britisch-US-amerikanischer Kriegsplan
 Unthinkable – Der Preis der Wahrheit, US-amerikanischer Thriller